Coppa Italia Serie D 2010-2011 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia Serie D 2010-2011 – turni preliminari dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Italia Serie D 2010-2011 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio